Termenul „Albula” se poate referi la:

Albula un râu din cantonul Graubünden
Albula (pas) 
Albula (district)
Alpii Albula situați în Elveția de Est